Настоящие жвачные, или пекоры, или собственно жвачные, или высшие жвачные , — инфраотряд подотряда жвачные отряда китопарнокопытных. Включает всех современных жвачных кроме семейства оленьковых (выделяемого в монотипичный инфраотряд низших жвачных).

Систематика 
Pecora — таксон, сестринский по отношению к инфраотряду Tragulina. Pecora включает пять современных семейств, а также несколько вымерших.

Положение Pecora среди китопарнокопытных показано на следующей кладограмме:

Классификация 
 Семейство Кабарговые (Moschidae)
 Семейство Вилороговые (Antilocapridae)
 Семейство Жирафовые (Giraffidae)
 Семейство Оленевые (Cervidae)
 Семейство Полорогие (Bovidae)
 † Семейство Gelocidae
 † Семейство Palaeomerycidae
 † Семейство Hoplitomerycidae
 † Семейство Climacoceratidae
 † Семейство Leptomerycidae

Семейство † Protoceratidae исключили из подотряда жвачных, образовав из этих двух таксонов кладу Ruminantiamorpha.

Примечания 

Жвачные